«Союз ТМА-21 „Юрий Гагарин“» — российский пилотируемый космический корабль, на котором осуществлялся пилотируемый полёт к международной космической станции. Этот полёт стал двадцать шестым полётом корабля серии «Союз» к МКС. Экипаж корабля вошёл в составы 27-й и 28-й долговременных экспедиций.

Старт пилотируемого космического корабля «Союз ТМА-21» был запланирован на 30 марта 2011 года, однако из-за неполадок в работе блока связи и коммутации старт состоялся 4 апреля в 22:18 UTC (5 апреля в 2:18 по московскому времени).

Экипаж 
Экипаж старта и посадки
  (ФКА) Александр Самокутяев (1-й космический полёт) — командир экипажа.
  (ФКА) Андрей Борисенко (1) — бортинженер.
  (НАСА) Рональд Гаран (2) — бортинженер.

Дублирующий экипаж
  (ФКА) Антон Шкаплеров — командир экипажа.
  (ФКА) Анатолий Иванишин — бортинженер.
  (НАСА) Дэниел Бёрбэнк — бортинженер.

Подготовка к полёту 

При подготовке к полёту корабля «Союз ТМА-20» была повреждена капсула спускаемого аппарата (СА), старт корабля был перенесен, в связи с заменой капсулы СА на капсулу корабля «Союз ТМА-21».

5 апреля 2011 в 2:18 мск корабль успешно стартовал с космодрома «Байконур».

Посадка 
16 сентября 2011 года в 07:59:39 МСК в расчетном районе в 149 км от города Жезказган (Республика Казахстан) совершил мягкую посадку спускаемый аппарат космического корабля «Союз ТМА-21».

Интересные факты 
 «Союз ТМА-21» стал первым российским кораблём этой серии, получившим собственное имя. Запуск «Союза» приурочен к 50-летию первого полёта человека в космос. В связи с этим, кораблю присвоено персональное имя — «Юрий Гагарин», а на обтекатель ракеты-носителя нанесли портрет первого космонавта и надпись «50 лет со дня полёта в космос первого космонавта Земли Юрия Гагарина».
 Стыковка c МКС происходила в автоматическом режиме на высоте 354 километра над горами Анды в Чили, и состоялась раньше назначенного срока на 10 минут, что позволило сэкономить 5 килограмм топлива.

Примечания

Ссылки 
 Космонавты посетили родину российской авиации 
 Репортаж о запуске «Союз ТМА-21». Телестудия Роскосмоса
 «Гагарин» вернулся. Репортаж о посадке «Союз ТМА-21». Телестудия Роскосмоса
 «Союз ТМА-21». История полёта Видео.
 «ПОЕХАЛИ!» «Юрий Гагарин» успешно стартовал с Байконура

Космические корабли серии «Союз»
Объекты, названные в честь Юрия Гагарина